Авраменко Петро Іванович (нар. 1937) — бандурист, заслужений артист України.
 Авраменко Петро Микитович (1915—2003) — Герой Радянського Союзу, полковник у відставці (від 1975).
 Авраменко Петро Михайлович (1978) — український театральний актор і режисер. Заслужений артист України